Vatel puede referirse a:

François Vatel, cocinero francés del siglo XVII.
Vatel, película dirigida por Roland Joffé en el año 2000.
Emerich de Vattel, filósofo y diplomático suizo del siglo XVIII.